

Patronyme

 Gilbert Cours-Darne (1909-2001) ;
 Jacky Darne (1944), homme politique français.

Autres
 La mitrailleuse Darne, est une mitrailleuse française.